Okręty US Navy o nazwie USS  „Vincennes”:
Pierwszy „Vincennes” był slupem wojennym przyjętym do służby w 1826. Był pierwszym amerykańskim okrętem który opłynął kulę ziemską.
Drugi „Vincennes” (CA-44) był ciężkim krążownikiem przyjętym do służby w 1937 i straconym w czasie bitwy koło Savo.
Trzeci „Vincennes” (CL-64) był lekkim krążownikiem typu Cleveland przyjętym do służby w 1944, uczestniczącym w II wojnie światowej, wycofanym w 1946.
Czwarty „Vincennes” (CG-49) był krążownikiem rakietowym typu Ticonderoga przyjętym do służby w 1985 i znanym z zestrzelenia irańskiego samolotu pasażerskiego w 1988. Obecnie od 2005 wycofany ze służby pozostaje we flocie rezerwowej.
Vincennes